Генюши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Генюши — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Генюши — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.